De President's Cup 1983 was de 13e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 4 tot en met 17 juni 1983. Aan het toernooi deden 11 landen mee. PSV werd kampioen, in de finale versloegen zij Zuid-Korea met 3–2. Ghana werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1983 op rsssf.com

Voetbal in 1983
Korea Cup